Tauriainen ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Tauriainen (1909–1971), finnischer Politiker
 Julius Tauriainen (* 2001), finnischer Fußballspieler
 Kimmo Tauriainen (* 1972), finnischer Fußballspieler
 Pasi Tauriainen (* 1964), finnischer Fußballspieler
 Vesa Tauriainen (* 1967), finnischer Fußballspieler und -trainer